als steile Lagerung wird bezeichnet:
 die Flözfolge im südlichen Ruhrgebiet, wo die Flöze steil einfallen und wechselweise Sättel und Mulden bilden, siehe Lagerung (Bergbau)
 die nach dieser geologischen Struktur benannte Steile Lagerung (Plastik), eine Skulptur in Essen als Erinnerung an die schwere Arbeit der Bergleute in der steilen Lagerung